Mayumi Yoshida (n. 1949) – disc jockey giapponese
 Mayumi Yoshida (n. 1954) – fumettista giapponese
 Mayumi Yoshida (n. 1965) – attrice giapponese
 Mayumi Yoshida  (n. 1976) – giocatrice di bowling giapponese
 Mayumi Yoshida (n. 1982) – doppiatrice giapponese